Plaats in Indonesië
 Pangebatan (Bantarkawung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Pangebatan (Karanglewas), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java